Miikka Jäske (* 3. Mai 1982 in Hyvinkää) ist ein finnischer Eishockeyspieler, der seit der Saison 2011/12 für die Moskitos Essen aus der Oberliga spielt.

Karriere 
Miikka Jäske spielte bis 2001 für seinen Heimatverein Ahmat Hyvinkää, ehe er in die USA zu den Omaha Lancers in die United States Hockey League wechselte. Nach nur einem Jahr im Ausland zog es ihn zurück in seine Heimat, wo er für Hyvinkää in der zweiten finnischen Liga Mestis aufs Eis ging. Zwischen 2003 und 2006 spielte er bei verschiedenen Vereinen in Finnland, Dänemark und Schweden, unter anderem für die Pelicans Lahti in der SM-liiga und die Herlev Hornets in der AL-Bank Ligaen.

Zur Saison 2006/07 wechselte er nach Deutschland zu den Blue Devils Weiden in die Oberliga. In seiner zweiten Saison in Weiden wurde er mit 104 Punkten Topscorer seines Teams und war außerdem Mitglied der ESBG-Allstarmannschaft. Die Spielzeit 2008/09 begann er bei den Tölzer Löwen in der 2. Eishockey-Bundesliga, ehe er sich im Laufe der Saison dem Oberligisten Saale Bulls Halle anschloss. Im Sommer 2009 wechselte er gemeinsam mit seinem Landsmann Janne Kujala von Halle in die Regionalliga zum EV Duisburg. Ein Jahr später kehrte er zum 1. EV Weiden zurück. Seit dem 7. Oktober 2011 steht er bei den Moskitos Essen unter Vertrag.

Karrierestatistik

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeyspieler (Pelicans)
Eishockeyspieler (Hyvinkään Ahmat)
Eishockeyspieler (Kokkolan Hermes)
Eishockeyspieler (Herlev Eagles)
Eishockeyspieler (IFK Arboga IK)
Eishockeyspieler (EC Bad Tölz)
Finne
Geboren 1982
Mann